Manege (französisch , eigentlich „Einreiten, Pferdedressur, Reitkunst“, aber auch „Reitbahn, Reithalle“ sowie „Karussell, Ringelreiten“) steht für:

 den Vorführungsraum in einem Zirkus, siehe Manege (Zirkus)
 eine ehemalige Reithalle in Paris, siehe Salle du Manège
 eine ehemalige Paradehalle einer Reitschule in Moskau, siehe Manege (Moskau)
 Manege (Film), Stummfilmdrama von Max Reichmann (1927)

Siehe auch:
 Reithalle
 Reitschule